El nombre Puchacay puede referirse al:

 Corregimiento de Puchacay (1757-1786)
 Partido de Puchacay (1786-1823)
 Delegación de Puchacay (1823-1833)
 Departamento de Puchacay (1833-1927)